Le Pin kan syfta på:
 Le Pin, Allier
 Le Pin, Calvados
 Le Pin, Charente-Maritime
 Le Pin, Deux-Sèvres
 Le Pin, Gard
 Le Pin, Isère
 Le Pin, Jura
 Le Pin, Loire-Atlantique
 Le Pin, Seine-et-Marne
 Le Pin, Tarn-et-Garonne